Mitti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mitti (ö i Finland), Norra Österbotten, Brahestad,

Pakistan 

 Mithi, Sindh, 

Robotskapade Finlandförgreningar